În contextul județului Giurgiu din România, denumirea de Velea se poate referi la:
 Velea, unul din numele vechi ale satului Podu Doamnei, comuna Clejani;
 Velea, fost sat din județul Ilfov, actualmente parte a satului Bulbucata.